Leptodira rufescens est un synonyme attribué à deux espèces de serpents du genre Crotaphopeltis :
 Leptodira rufescens Gmelin, 1789, synonyme de Crotaphopeltis hotamboeia (Laurenti, 1768)
 Leptodira rufescens Werner, 1895, synonyme de Crotaphopeltis tornieri (Werner, 1908)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae